Elleboogzenuw (nervus ulnaris), een zenuw in de onderarm
Ellepijpslagader (arteria ulnaris), een slagader in de onderarm